Цзян Цземинь () (род. в ) — президент Китайской национальной нефтяной компании, председатель совета директоров компании PetroChina. Член Центрального комитета КПК 18-го созыва.

Окончил Шаньдунский университет. Долгое время работал в нефтегазовой отрасли. В 2000—2004 гг. — заместитель председателя Народного правительства провинции Цинхай.

В апреле 2004 года назначен заместителем генерального директора Китайской национальной нефтяной компании, в мае этого же года — заместителем председателя совета директоров и президентом PetroChina.

В ноябре 2006 года становится генеральным директором Китайской национальной нефтяной компании, а в мае 2007 года — председателем совета директоров PetroChina. Ушел с поста президента PetroChina в мае 2008 года.

1 сентября 2013 года было официально сообщено, что в отношении Цзян Цземиня начала расследование ЦКПД.

В июне 2014 года исключён из партии по обвинениям в нарушении партийной дисциплины, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Примечания 

Предприниматели Китая
Члены ЦК КПК 18-го созыва
Исключённые из Коммунистической партии Китая